Le groupe C de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort a été effectué le  à Salvador de Bahia.

Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe D et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe D.

Résumé 
Lors de la première journée, la Colombie s'impose facilement face à la Grèce (3-0), qui n'a pourtant pas démérité, tandis que les Ivoiriens, menés dès la  minute, finissent par l'emporter face au Japon grâce à Wilfried Bony et Gervinho (2-1). En seconde journée, la Colombie s'impose face à la Côte d'Ivoire après un match très intense (2-1). Dans l'autre match, le Japon ne peut faire que match nul face à une vieillissante équipe de Grèce (0-0). L'équipe asiatique s'incline ensuite (4-1) contre la Colombie vainqueur du groupe en faisant le plein de points. La Colombie se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 24 ans après la "première" (1990). Grâce à un penalty inscrit dans les arrêts de jeu contre la Côte d'Ivoire, la Grèce arrache de justesse la qualification et élimine des Africains qui se voyaient déjà en huitième de finale.

Classement

Première journée

Colombie - Grèce

Côte d'Ivoire - Japon

Deuxième journée

Colombie - Côte d'Ivoire

Japon - Grèce

Troisième journée

Japon - Colombie

Grèce - Côte d'Ivoire

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

C